Dissanayake oder Dissanayaka ist der Familienname folgender Personen:

 Anura Kumara Dissanayake (* 1968), sri-lankischer Politiker
 Berty Premalal Dissanayake (1954–2013), sri-lankischer Politiker
 Gamini Dissanayake (1942–1994), sri-lankischer Politiker
 Kaushalya Dissanayake (* um 1965), sri-lankische Badmintonspielerin